Gino Severini, pittore italiano (1883-1966)
 Leonardo Severini, attore e doppiatore italiano (1921-1976)
 Paola Severini Melograni, scrittrice, conduttrice radiofonica e produttrice televisiva italiana (1956)